À 20 ans, une chanson de Lorie Pester sortie en 2003 ;
 À 20 ans, une chanson d'Amel Bent sortie en 2007 ;
 À 20 ans, le deuxième album studio d'Amel Bent sorti en 2007.